Quintas (Natal) - um bairro de Natal, Rio Grande do Norte
 Quintas (Nova Lima) - um bairro de Nova Lima, Minas Gerais
 Quintas (Salvador) - um bairro de Salvador, Bahia

Intervalo musical

Quinta justa - um intervalo entre duas notas distantes entre si 7 semitons, ou 3 tons e meio

Desambiguações de topônimos